Rampendahl ist der Familienname von:

 Heinrich Friedrich Christoph Rampendahl (1822–1891), Hamburger Elfenbeinschnitzer und Bildhauer
 Maria Rampendahl (1645–1705), letzte als Hexe angeklagte Frau